X3 oder x3 steht für:
 InterNational Committee for Information Technology Standards, eine Normungsorganisation in der Informationstechnik, auch bekannt unter den Gründungsnamen Accredited Standards Committee X3, Information Technology
 das Computerspiel X³: Reunion oder dessen Nachfolger X³: Terran Conflict sowie dessen Add-on X³: Albion Prelude, siehe X (Spieleserie)
 Foveon X3, einen Bildsensor in der Digitalfotografie
 Beijing X3, ein Sport Utility Vehicle
 BMW X3, ein Sport Utility Vehicle
 eine Klasse von Entstörkondensatoren
 ein Katzengesicht als Emoticon
 die Version 13.0 der Grafiksuite CorelDraw Graphics Suite
 AMD Phenom X3, einen Mikroprozessor
 extra 3, eine Satiresendung 
 Eurocopter X3, einen Hochgeschwindigkeitshelikopter
 Alstom Coradia X3, einen schwedischen Flughafenzug
 TUIfly (IATA-Code)
 Hapag-Lloyd Express (IATA-Code)

Siehe auch:
 3X

X3